Байка́лово — название населённых пунктов в России:

 Байкалово — деревня в Приморском районе Архангельской области.
 Байкалово — деревня в Подосиновском районе Кировской области.
 Байкалово — деревня в Нижнеингашском районе Красноярского края.
 Байкалово — деревня в составе города Чусовой Пермского края.
 Байкалово — село в Байкаловском районе Свердловской области.
 Байкалово — село в Тобольском районе Тюменской области.
 Байкалово — прежнее название села Большой Монок в Бейском районе Хакасии.

См. также 
 Большое Байкалово
 Малое Байкалово